Tralles ist:

 eine antike Stadt in Karien bzw. Lydien bei der heutigen Stadt Aydın (Türkei), siehe Tralleis.
 Tralles in Asia, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 eine antike Stadt in Phrygien, siehe Tralleis (Phrygien)
 Tralles in Lydia, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Tralles (Mondkrater), benannt nach Johann Georg Tralles

Familienname von:

 Johann Christian Tralles (1652–1698), deutscher Mediziner
 Johann Georg Tralles (1763–1822), Mathematiker und Physiker
 Balthasar Ludwig Tralles (1708–1797), deutscher Mediziner

In der Antike stammten folgende Personen aus Tralleis:
 Alexandros von Tralleis (525–605; lat. Alexander Trallianus), byzantinischer Arzt, der in Rom praktizierte und lehrte
 Anthemios von Tralleis (* 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts; † um 534), byzantinischer Mathematiker, Gelehrter und Architekt
 Apollonios von Tralleis,  griechischer Bildhauer im 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr. 
 Phlegon von Tralleis, griechischer Schriftsteller des 2. Jahrhunderts